Els arctoïdeus (Arctoidea) són una superfamília de mamífers carnívors que inclou el grup extint dels Amphicyonidae (gossos-ossos) i grups vivents de Musteloidea, Nothocyon, Pinnipedia (foques i lleons marins) i Ursidae (ossos), que es troben a tots els continents des de l'Eocè, 46 milions d'anys enrere.

Taxonomia 
Flower donà aquest nom el 1869. Fou reclassificat al clade Arctoidea per Hunt (2001); reclassificat a l'infraordre Arctoidea per Koretsky i Labs Hochstein. Fou assignat a Carnivora i a caniformia.

Cladograma

Referències 

Caniformes